HAJ est un code qui peut désigner :
 Aéroport international de Hanovre-Langenhagen, l'aéroport de la ville de Hanovre, en Allemagne, selon le code AITA des aéroports.

 Háj, un village du district de Turčianske Teplice ;
 Háj, un village du district de Košice-okolie.

Code IATA des aéroports